Кубок португальської ліги 2012–2013 — 6-й розіграш Кубка португальської ліги (також відомий як Таша да Ліга). У змаганні брали участь 32 команди. Титул вперше здобула Брага.

Календар

Перший раунд

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

|}

Другий раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|8/19 вересня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8 вересня/14 жовтня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 вересня/13 жовтня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13 вересня/31 жовтня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|26 вересня/31 жовтня 2012

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|3/31 жовтня 2012

|}

Третій раунд

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|27 лютого 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 квітня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок португальської ліги на soccerway 

2012–2013
2012 у футболі
2013 у футболі
2012 у португальському спорті
2013 у португальському спорті